Натуральне число 758
 758 рік до нашої ери
 758 рік нашої ери